A Baszkföld kifejezés több földrajzi névre utalhat, Spanyolországban és Franciaországban egyaránt. Ezek a következők:

Baszkföld, a spanyol és francia területeket is magában foglaló régió
Dél-Baszkföld, a spanyolországi területek, Baszkföld autonóm közösség és Navarra összefoglaló neve
Észak-Baszkföld, Baszkföld francia része
Baszkföld, spanyol közigazgatási egység

Baszkföld